Lucky Star ist der Name für:

 Lucky Star, japanische Manga- und Animeserie
 Lucky Star (1929), US-amerikanischer Spielfilm von Frank Borzage
 Lucky Star (1979), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1979
 Lucky Star (1980), kanadischer Spielfilm aus dem Jahr 1980
 Lucky Star (Lied), Lied von Madonna aus dem Jahr 1983
 Lucky Star - Mitten ins Herz, Spielfilm von 2015